Oldach ist der deutsche Familienname folgender Personen:

 Johann Oldach (1872–1946), deutscher Politiker (SPD)
 Julius Oldach (1804–1830), deutscher Maler der Romantik und des Realismus
 Ludwig Oldach (1888–1987), deutscher Politiker (NSDAP) sowie SS-Führer